Kuciński oder Kucinski ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kuciński (* 1982), polnischer Geher
 Bernardo Kucinski (* 1937), brasilianischer Journalist, Autor und Hochschullehrer
 Pawel Kuciński (* 1973), polnischer Fußballspieler